

Geografia
Stati Uniti d'America
 Vandiver – census-designated place dell'Alabama
 Vandiver – villaggio del Missouri

Persone
 Harry Vandiver – matematico statunitense
 Shaun Vandiver – allenatore di pallacanestro ed ex cestista statunitense